Scharstorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Schellhorn im Kreis Plön in Schleswig-Holstein